Die Saisonbilanzen von Borussia Dortmund zeigen für jede Saison der ersten Fußballmannschaft von Borussia Dortmund die Platzierung, das Torverhältnis und die Anzahl der erzielten Punkte in der Liga. Zusätzlich werden das Abschneiden in nationalen und internationalen Wettbewerben sowie, soweit bekannt, der beste Torschütze der jeweiligen Saison genannt.

Der Verein Borussia Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 gegründet. Auf nationaler Ebene stehen acht deutsche Meisterschaften und vier Pokalsiege zu buche. International gewann der Verein je einmal die Champions League, den Europapokal der Pokalsieger und den Weltpokal.

Legende 
 Saison: Nennt die jeweilige Spielzeit.
 Liga: Nennt den Namen der Liga.
 Platz: Nennt die Platzierung in der Tabelle der jeweiligen Saison. Grün unterlegte Platzierungen kennzeichnen einen Aufstieg, rot unterlegte einen Abstieg.
 S, U und N: Nennt die Anzahl Siege, Unentschieden und Niederlage.
 Tore: Nennt die Anzahl der erzielten und kassierten Tore.
 Punkte: Nennt die Anzahl der erzielten Punkte.
 Pokal: Nennt die im Tschammer- bzw. DFB-Pokal erreichte Runde. Die Abkürzung n.a. steht für nicht ausgespielt, die Abkürzung n.q. steht für nicht qualifiziert.
 Westdeutscher Pokal: Nennt das Abschneiden im von 1949 bis 1974 ausgespielten Westdeutschen Pokal.
 Supercup/Ligacup: Nennt das Abschneiden im DFB-/DFL-Supercup bzw. DFB-/DFL-Ligapokal
 Zuschauerschnitt: Nennt den in der Saison erzielten Zuschauerschnitt.
 Deutsche Meisterschaft: Nennt das Abschneiden in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft.
 Europa: Nennt das Abschneiden im Europapokal. Dabei steht:
 EdL für Europapokal der Landesmeister
 EdP für Europapokal der Pokalsieger
 UC für UEFA-Pokal
 CL für UEFA Champions League
 EL für UEFA Europa League
 Sonstige: Nennt das Abschneiden im UEFA Super Cup bzw. im Weltpokal.
 Bester Torschütze: Nennt den oder die Spieler, die in Ligaspielen die meisten Tore erzielt haben. Ist der Spielername fett geschrieben, so wurde er Torschützenkönig der Liga.

Spielzeiten

Frühe Jahre (1909 bis 1936) 
In den ersten Jahren trug die Borussia nur Freundschaftsspiele aus. Erst ab 1911 nahm der Verein am Ligenspielbetrieb teil.

Gauliga Westfalen (1936 bis 1945) 
Spielklasse war die Gauliga Westfalen.

Nachkriegszeit (1945 bis 1947) 
Spielklasse war die seinerzeit erstklassige Landesliga Westfalen.

Oberliga West (1947 bis 1963) 
Spielklasse war die Oberliga West.

Erste Bundesligaära (1963 bis 1976) 
Spielklasse war die Bundesliga.

Zweitklassigkeit (1972 bis 1976) 
Spielklasse war bis 1974 die Regionalliga West und danach die 2. Bundesliga Nord.

Zweite Bundesligaära (seit 1976) 
Spielklasse ist die Bundesliga.

Literatur 
 Dietrich Schulze-Marmeling, Der Ruhm, der Traum und das Geld: Die Geschichte von Borussia Dortmund. Die Werkstatt, Göttingen 2005. ISBN 3-89533-480-4
 Gerd Kolbe und Dietrich Schulze-Marmeling, Ein Jahrhundert Borussia Dortmund, 1909 bis 2009. Die Werkstatt, Göttingen 2009. ISBN 3-89533-665-3
 
 
 

Borussia Dortmund
Dortmund